Rupertus ist

 die lateinische Form des Vornamen Rupert
 der heilige Rupertus (Rupert von Salzburg; * um 650; † wahrscheinlich 718), erster Bischof von Salzburg
 Rupertus-Kreuz, Prozessionskreuz
 Rupertustherme, Bad Reichenhall

Rupertus ist der Familienname folgender Personen:

 Glenn Rupertus (* 1964), kanadischer Biathlet
 Jacob Rupertus (1827–1900), US-amerikanischer Konstrukteur und Hersteller von Faustfeuerwaffen
 Johannes Rupertus (* vor 1569–1605), deutscher evangelisch-lutherischer Generalsuperintendent
 Ludwig Rupertus (1911–1991), deutscher Politiker (CDU)
 William H. Rupertus (1889–1945), Major General des US Marine Corps

Siehe auch:
 Rupert (Begriffsklärung)
 Heiliger Rupert
 Robertus